Poelifinario (vogel), door Toon Hermans bedacht fictief dier met een opmerkelijke roep.
Poelifinario (cabaretprijs), vernoemd naar de fictieve vogel.